El municipio de Valley (en inglés: Valley Township) es un municipio ubicado en el condado de Macon en el estado estadounidense de Misuri. En el año 2010 tenía una población de 139 habitantes y una densidad poblacional de 1,48 personas por km².

Geografía 
El municipio de Valley se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 94.03 km², de la cual 93 km² corresponden a tierra firme y (1,09 %) 1,03 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 139 personas residiendo en el municipio de Valley. La densidad de población era de 1,48 hab./km². De los 139 habitantes, el municipio de Valley estaba compuesto por el 100 % blancos. Del total de la población el 0 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Misuri
Localidades del condado de Macon (Misuri)